A 2014-es finn rali (hivatalosan: Neste Oil Rally Finland) volt a 2014-es rali-világbajnokság nyolcadik versenye. Július 31. és augusztus 3. között került megrendezésre, 26 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 360,94 kilométert tett ki. A 77 indulóból 54 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Finnország
Finnország sportélete